Хикмет — фамилия. Известные носители:

 Хикмет, Ахмед Бей (? — 1927) — представитель турецкой литературы.
 Хикмет, Джевдет-заде (1893—1945) — видный исследователь в области лингвистики и тюркологии.
 Хикмет, Назым (1902—1963) — турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель.